Премия «Грэмми» за лучшую кантри-песню () — премия предназначенная для авторов песен в жанре кантри-музыки за их лучшие произведения (но не исполнителям песен, кроме случаев соавторства или авторства).

 С 1965 по 1968 называлась Best Country & Western Song
 С 1969 по 1983 называлась Best Country Song
 С 1984 называлась Best New Country Song 
 С 1985 снова называлась Best Country Song

История

2020-е

2010-е

2000-е

1990-е

1980-е

1970-е

1960-е

См. также 
 Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
 Премия «Грэмми» за лучшее сольное кантри-исполнение
 Премия «Грэмми» за лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Grammy 

«Грэмми» в области кантри
Премии за сочинение песен
Песенные премии